Erik Pontoppidan pode referir-se a uma das seguintes personalidades:
Erik Pontoppidan (bispo), (1616-1678) — bispo em Trondhjem (Noruega). 
Erik Pontoppidan (1698-1764) — naturalista, teólogo e bispo em Bergen (Noruega). 
Erik Jansen Pontoppidan (1847–1919) — médico venereologista dinamarquês.